Laverda (Moto Laverda SAS – Dottore Francesco Laverda e fratelli) був італійським виробником високопродуктивних мотоциклів. Мотоцикли свого часу здобули репутацію надійних та інноваційних.

Бренд Laverda був поглинений компанією Piaggio в 2004 році так само як і компанію Aprilia. Piaggio вирішила тихо закрити всю діяльність, пов’язану з брендом Laverda, і публічно заявила, що готова продати права на бренд, якщо з’явиться інвестор. З 2015 року Laverda.com більше не перенаправляє на веб-сайт Aprilia. Станом на 2021 рік laverda.com показує історію компанії з 1873 по 2004 рік.

Історія

Рання історія 
Коріння компанії Laverda Motorcycle сягає корінням у 1873 рік, коли П’єтро Лаверда (1845-1930) вирішив заснувати підприємство з виробництва сільськогосподарських двигунів – Laverda Sp. А. – у невеликому селі Бреганце в провінції Віченца (північний схід Італії).

Майже рівно через три чверті століття, з духом підприємництва та відчуваючи потребу покращити становище економічно слаборозвиненого регіону, який сильно постраждав від двох світових воєн, у жовтні 1949 року онук П’єтро Франческо заснував Moto Laverda SAS – Dottore Francesco Laverda e fratelli.

У 1947 році Франческо за допомогою Лучано Дзена та після годин ведення звичайного сільськогосподарського бізнесу почав проектувати маленький мотоцикл. За чутками, деякі деталі двигуна були відлиті на кухні Франческо, що підтверджує, що принаймні спочатку проект не розглядався як серйозна бізнес-пропозиція. Те, що, швидше за все, почалося як вечірній гаражний проект двох технічних ентузіастів, мало стати одним із найуспішніших мотоциклів в історії. Простий мотоцикл з чотиритактним двигуном об’ємом 75 см3 з балочними вилками та повністю закритим приводним ланцюгом.

Маленький мотоцикл показав перспективи, і тому 13 жовтня 1949 року статут Moto Laverda був офіційно поданий до Торгово-промислової палати Віченци. Протягом наступних кількох років компанія Laverda стала відомою завдяки створенню машин невеликої потужності, високої якості, довговічності та відносної інновації на той час. Щоб довести це, вони з самого початку модифікували свої мотоцикли, щоб брати участь у змаганнях на дистанцію та витривалість, таких як Мілан-Таранто, Джиро д'Італія та Кавальката делле Доломіти. У 1951 році після свого першого входу в Мілан-Таранто, 75-кубові Laverda фінішували 4-м, 5-м, 6-м і 10-м у своєму класі, змагаючись із такими відомими марками, як Ducati, Moto Guzzi, Alpino, Verga, Cimatti, Navarra, Ardito, Capriolo та Чеккато. Натхненний цими результатами та після ще одного вдосконалення своїх мотоциклів, Laverda представив 20 мотоциклів наступного року на 15-му етапі Мілан-Таранто в 1952 році. У цьому забігу, який подолав дистанцію 1410 км вони посіли п'ять перших місць. Переможцем став Ніно Кастеллані, другим став Л. Марчі, третім – Ф. Діоліо. Загалом вони мали 16 мотоциклів серед перших 20 класифікації. Таким чином, мотоцикли Laverda стали фаворитом серед учасників гоночних клубів завдяки їхнім рекордам надійності.

Протягом наступних двох десятиліть Laverda продовжувала виробляти нові моделі з постійно зростаючим потенціалом і можливостями в різних секторах ринку. Машини для позашляховиків, тріалу та мотокросу були розроблені спільно з іншими виробниками, такими як Zündapp, BMW та Husqvarna, і успішно брали участь у перегонах. Але справжній розвиток отримали вуличні моделі, які почали завойовувати хорошу репутацію як класні, невибагливі в обслуговуванні та тихі мотоцикли. Від того першого 75-кубового синглу вони згодом почали випускати різні мотоцикли, починаючи від скутерів, Laverdino commuter і зрештою до 200-кубового Twin.

Великі близнюки 
Наприкінці 1960-х років Франческо та брати почали малювати нове покоління великих мотоциклів, які будувалися на основі повністю нового паралельного подвійного двигуна об’ємом 650 куб. Бренд тепер був достатньо сильним і добре відомим, а син Франческо Массімо щойно повернувся зі США, де було зрозуміло, що в продажах домінує британське та американське обладнання великої місткості, придатне для далеких подорожей.  Перш за все це було бажання виробити престижну та потужну машину, яка б могла взяти на себе найкраще від Moto-Guzzi, BMW та японців, що стрімко розвиваються.

У листопаді 1966 року компанія Laverda продемонструвала результати своїх розробок із прототипом 650 у Ерлс-Корт у Лондоні. Незважаючи на те, що він не був екстремальним спортивним мотоциклом у будь-якому сенсі, він демонстрував усі переваги, які для Laverda стали синонімом. У той же час його поява порушила концепцію великого паралельного близнюка, який будувався британцями. Після цієї першої появи Лучано Дзен і Массімо Лаверда відступили до квітня 1968 року, наполегливо працюючи, щоб підготувати мотоцикл до виробництва. До цього часу вони також розробили версію 750 cc. Вони були достатньо впевнені, щоб взяти участь у чотирьох екземплярах у престижній Джиро д'Італія. Дві машини 650 і дві машини 750 забезпечили Laverda перемогу на 650 у її класі, причому три мотоцикли фінішували в першій 6 і всі в топ-10! Через два тижні після цієї перемоги перші серійні моделі 650 куб.см покинули завод. Мотоцикли містили найкращі компоненти, доступні на той час, від інструментів British Smiths, шатунів Pankl, підвіски Ceriani, поршнів Mondial до електричних деталей Bosch і (революційних на той час!) ) Японських стартерів Nippon-Denso, таким чином усунувши одну проблему, яка мучила майже всі сучасні британські та італійські мотоцикли того часу: їхню електричну ненадійність. 650-кубовий двигун запропонував чудовий комфорт і стабільність, а керованість була принаймні еквівалентною конкурентам. Звичайно, це також мало високу ціну. Важко визначити точну кількість виробництва, оскільки нумерація рам була спільною з моделлю 750, випущеною в травні 1968 року - було випущено лише 52 або до 200 Laverda 650 cc.

750 

Справжнє народження Laverda як серйозного великого бренду мотоциклів відбулося з появою 750 куб. його поява призупинила продажі нещодавно представленого 650. Багато з перших велосипедів були вироблені для американського ринку під брендом «American Eagle», які імпортувалися до США з 1968 по 1969 рік Джеком Маккормаком і використовувалися каскадером Евелом Кнівелом до 1970 року. 750 був ідентичним до 650, за винятком нижчої компресії та карбюратора. У 1969 році на світ з'явилися моделі "750 S" і "750 GT", обидва оснащені двигуном, який поклав початок славі Laverda. Були перероблені і двигун, і рама: потужність була збільшена до 60 к.с (45 кВт) для S. Під час 24-годинної гонки на витривалість у Нідерландах у 1969 році в Оссе фабрика представила 3 мотоцикли. 750S був, безперечно, найшвидшим мотоциклом, поки через поломку поршня лише одна машина не фінішувала четвертою.

Як і сільськогосподарська техніка Laverda Sp A., інше сімейне підприємство, Laverda було створено, щоб бути незнищенним. Паралельний двоциліндровий двигун мав щонайменше п’ять головних підшипників (чотири підшипники картера та голчастий роликовий виносний підшипник у кришці первинної коробки ланцюга), подвійний кулачковий ланцюг і стартер, який був удвічі потужнішим, ніж потрібно. Звичайно, це зробило двигун, а згодом і весь мотоцикл важчим, ніж інші мотоцикли того ж покоління, такі як Ducati 750.

SF еволюціонував, щоб включити дискові гальма та литі легкосплавні диски. На основі шосейного мотоцикла 750S був розроблений 750 SFC ( super freni competizione ), гоночний напівобтікач, розроблений для перемог у змаганнях на витривалість, таких як Oss 24 hours, Barcelona 24 hours і Bol D'Or у Ле-Мані. Так він і робив, часто займаючи перше, друге та третє місця в одній гонці та домінуючи в міжнародній гонці на витривалість у 1971 році.  Вирізняючись своєю характерною помаранчевою фарбою, яка стала кольором відділу перегонів компанії, гладким аеродинамічним обтічником і вихлопною системою, SFC був флагманським продуктом Laverda та найкращою рекламою, вихваляючись родоводом і повідомленням про довговічність, якість та ексклюзивність. SFC «Серія 15 000» була представлена в музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку на виставці «Мистецтво мотоцикла » в 1999 році як один із найвідоміших мотоциклів 1970-х років.

Трійки 

Наприкінці 1960-х Laverda зіткнулася зі зростаючою конкуренцією з боку японців. Під час запуску свого нового  модельного ряду в 1968 році компанія звернула увагу на нову трициліндрову силову установку, яка вперше була показана в якості прототипу на виставках в Мілані і Женеві в 1969 році.  прототип був по суті 750 twin з додатковим циліндром.  Після тривалих випробувань, модифікацій та розробки механізмів компанія нарешті представила новий трициліндровий мотоцикл літрового класу під час змагань на гонці в Цельтвегу в Австрії. Байк, який почали виробляти трохи пізніше в 1972 році, можна було впізнати як мотоцикл сучасної епохи, але він все ще мав консервативну конфігурацію, поділяючи деякі риси попередніх моделей SF/SFC, такі як високоякісний сплав виливки та характерний стиль. 981 cc triple забезпечував більшу потужність, ніж вихідні близнюки, з не набагато більшою вагою. Модель Laverda 1000 3C Triple 1973-1981 років, яка випустила  при 7250 об/хв і досягаючи швидкості понад . 

Нова Laverda Jota, заснована на 3C, справила велике враження в 1976 році, випустивши  і досягаючи швидкості , завдяки заводським гоночним деталям, встановленим у дорожній двигун безпосередньо на заводі, це був найшвидший серійний мотоцикл на сьогодні.  Британський імпортер Роджер Слейтер працював із фабрикою над розробкою високопродуктивної версії мотоцикла Jota.  Трициліндрові двигуни Laverda до 1982 року мали 180-градусний колінчастий вал, у якому центральний поршень знаходиться у верхній точці свого ходу, тоді як два зовнішні поршні знаходяться внизу. Цей навмисно нестандартний дизайн дав 1000 cc Laverdas відмінний характер. Двигун перетворився на більш плавний двигун 120 з гумовими опорами ступінь конфігурації в 1982 році.

Трициліндровий Laverda 1200 TS Mirage 1978-1979 рр. був одним із найбільших робочих об’ємів, які будь-коли встановлювалися на машини від Laverda.  виготовлено  і  і вагою .

V6 
У 1977 році Laverda представила V6 на виставці в Мілані та брала участь у 24-годинній гонці Bol d'Or, що проходила на автодромі Paul Ricard у Франції. Досягаючи вражаючої швидкості  під час тренувального забігу його виступам у гонці завадила громіздка статура, і він не завершив гонку. Laverda планував знову включити V6 у перегони 1979 року, але зміни в правилах обмежили гонщиків на витривалість чотирма циліндрами, і проект V6 було офіційно припинено.

Близнюки середньої ваги 
Laverda випустила менший 500 cc двоциліндровий восьмиклапанний двигун початкового рівня, названий Alpina в 1977 році (швидко перейменований на Alpino через порушення торгової марки та Zeta в США). Він поставлявся з шестиступінчастою коробкою передач і балансирним валом. A 350 Версія cc Alpino також була доступна з листопада 1977 року – в основному розроблена для домашнього італійського ринку, де сплачувалися високі податки за машини понад 350 cc. Після цього в 1978 році з’явилися вдосконалені Alpino S і гоночний автомобіль Formula 500, щоб підтримувати гоночну серію однієї моделі. Його імпорт до Великобританії спонукав Роджера Слейтера до розробки Montjuic у 1979 році, який був дозволеним для дорожнього руху F500 з фарами, боковою стійкою та приладами.  У 1981 році він перетворився на mk2. Шумові обмеження ЄЕС припинили свою дію до 1983 року. Показово, що Массімо Лаверда сказав, що кожен проданий Alpino втрачав заводські гроші. 

Тоді десь у середині вісімдесятих була побудована рама ендуро з 500 cc двигун, за яким послідувала серія Atlas з 570 кубічний двигун і покращене охолодження масла.

Початок кінця 
У 1980-х роках європейська мотоциклетна індустрія загалом переживала японську конкуренцію, через що багато компаній, як-от NVT (об’єднані британські компанії Norton, Triumph і BSA), Moto-Guzzi та багато інших, почали боротися або повністю зникли. Laverda спробувала оновити свою лінійку продуктів, представивши RGS sports tourer у 1983 році з такими характеристиками, як непорушні пластикові молдинги Bayflex; паливна горловина в обтічнику; вбудований, але знімний багаж (версія Executive) і регульоване положення підніжки. У 1985 році з’явилася спортивна модель SFC 1000 – спроба створити значок на основі RGS, щоб повторити святу назву SFC. 

Під новою шкірою були двигуни та технології, які застаріли на десять років і були завищеними в порівнянні з легшими, швидшими, дешевшими та досконалішими японськими мотоциклами. Наприклад, у 1983 році Montjuic mk2 коштував стільки ж, скільки чотирициліндровий,  Kawasaki Z1000J. На гоночних трасах також домінували японські мотоцикли.

Загравання з дуже складною алюмінієвою рамою, 350 cc трициліндровий двотактний двигун і невдалий V6 endurance racer споживали ресурси, які маленька фабрика не могла собі дозволити. У поєднанні з цим мотоциклетна промисловість загалом опинилася в біді через падіння продажів. У цих умовах сім'я Лаверда відступила в 1985 році.

Поглинання та відродження 
Ініціативи порятунку Laverda включали японську інвестиційну компанію, яка хотіла продавати одяг та інші товари під цим ім’ям; на ініціативу місцевої влади, яка намагалася керувати фабрикою як кооперативом; але кожен із них зазнав невдачі.

У 1993 році мільйонер Франческо Тоньйон купив усе, таким чином врятувавши компанію та створивши, здавалося б, першу за десятиліття серйозну спробу перезапустити бренд. Протягом наступних п’яти років вони випустили невелику колекцію нових спортивних моделей на основі ретельної переробки DOHC 650 cc паралельний близнюк, похідний від старого Alpino, оновленого до 668 cc і одягнений у сучасну ліврею супербайка. Ці велосипеди були оснащені електронним уприскуванням палива Weber-Marelli, гальмами Brembo Gold Line, повністю регульованою підвіскою Paioli (White Power на деяких моделях), колесами Marchesini з порожнистими спицями та сучасною балкою або ґратчастою рамою. Протягом півтора років з’явився більший 750 з водяним охолодженням з новим двигуном на алюмінієвому балковому шасі, розробленим фахівцем з рами Ніко Баккером.

На послідовних міжнародних мотоциклетних виставках Laverda демонструвала макети нових моделей, які вони планували побудувати, включаючи абсолютно нову з 900 кубічним трициліндровим двигуном з рідинним охолодженням; Варіанти родстера 750 Ghost і Strike ; Lynx, маленький голий родстер із Suzuki 650 cc V-подібний двигун; і, нарешті, 800TTS трейл/ендуро, який мав на меті протистояти Cagiva Gran Canyon і Honda Transalp. Затія провалилася через п'ять років.

Поглинання компанією Aprilia 
Разом з історичним конкурентом Moto Guzzi бренд мотоциклів Laverda був придбаний Aprilia Sp A. (ще один італійський виробник мотоциклів, що базується в тому ж регіоні) у 2000 році реструктуризовано та включено до групи Aprilia. Кілька проектів, які були в розробці, і два існуючі мотоцикли у виробництві були скасовані. Aprilia заснувала новий бізнес-підрозділ Laverda, який незабаром почав імпортувати недорогі азіатські скутери та квадроцикли та продавати їх під брендом Laverda.

У 2003 році Laverda представила новий прототип SFC, заснований на сильно переробленому Aprilia RSV 1000, на міланській виставці мотоциклів EICMA. Незважаючи на приголомшливий у багатьох аспектах, зокрема увагу до компонентів і механічних деталей, він не викликав достатньо позитивного інтересу, щоб заслуговувати на подальший розвиток.

У 2004 році Aprilia Group була придбана Piaggio, гігантським виробником скутерів Vespa. Piaggio вирішила закрити всю діяльність, пов'язану з брендом Laverda, і публічно заявила, що готова продати права на бренд, якщо з'явиться інвестор. Сьогодні бренд більше не використовується.

Дивитися також 

 Laverda (комбайни)
 Список італійських компаній
 Список виробників мотоциклів
 Список мотоциклів Laverda

Примітки

Бібліографія 
 «Лаверда – близнюки та трійні», Мік Вокер, 1999, The Crowwood Press Ltd.,
 «Laverda Twin & Triple Repair & Tune-up Guide», Тім Паркер, Ampersand Press,
 «Лаверда», Реймонд Ейнско з Тімом Паркером, Osprey Publishing,
 "SFC 750", Тім Айлз і Марнікс ван дер Шалк, приватна публікація
 «Легендарна Лаверда 1949-1989», Жан-Луї Олів і Стівен Баттіссон, ETAI,

Посилання 

 Продається музей Лаверда

Група Piaggio
Підприємства Венето
Італійські бренди
Мотоспорт в Італії
Мотоциклетні гонки
Мотоциклетна техніка
Машинобудівні підприємства
Сторінки з неперевіреними перекладами